Это — список примечательных звёзд созвездия Телец, отсортирован по возрастанию видимой звёздной величины.

Ссылки 
 
 
 
 

 
Телец